Великий — возвеличивающий или выделяющий эпитет, в случае с человеком дополнительное именование, которое часто получали наиболее выдающиеся люди: правители, поэты, полководцы и философы. Возвеличивающие эпитеты люди нередко получали ещё при жизни, и во многих случаях «Великий» могло входить в официальное титульное имя. Кроме того такой эпитет может входить в название географической местности, события или группы людей.

Значение 
Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» дает следующие значения этого эпитета:
 Крупный, больше обычного размера
 Многочисленный
 Необычайный, сильный
 Высший, наиболее чтимый
 Взрослый

В России 
В эпоху зарождения государственности на Руси эпитет «Великий» официально входил в название титула «Великий князь» независимого правителя, во владении которого находилось удельное княжество. Таким образом, каждый князь имел полное право добавлять к своему имени и передавать по наследству этот возвеличивающий эпитет. Таким образом, титул «великого» не давал князю никаких особых преимуществ над прочими удельными князьями.

После объединения земель Иваном Великим, право именоваться Великим князем было закреплено исключительно за Московским правителем. В 1547 г., великий князь московский Иван Грозный официально принял титул «Царь», но при этом титул «Великий князь» продолжал употребляться в полном титуловании монарха при перечислении находящихся под его властью земель: «…царь казанский, астраханский и сибирский, великий князь смоленский, тверской, вятский и иных земель».

В дальнейшей истории России эпитетом «Великий» официально награждались только Пётр Великий и Екатерина Великая.

Примеры использования эпитета «Великий»

Фамилия 
 Акинф Гаврилович Великий (ум. 1304) — боярин
 Великий, Александр Семёнович (1913—1970) — российский учёный, кандидат геолого-минералогических наук.
 Великий, Атанасий-Григорий (1918—1982) — украинский церковный деятель, историк церкви.
 Великий, Виктор Иванович (1918—1996) — Герой Советского Союза.
 Великий, Владимир Николаевич (1851—1917) — физиолог, ординарный профессор, ректор Томского университета.
 Великий, Константин Трофимович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Великий, Семён Афанасьевич (1772—1794) — внебрачный сын великого князя, в будущем императора Павла I.
 Великий, Михаил Владимирович (1913—1975) — директор совхозов по выращиванию хмеля, Украинская ССР.
 Великий, Олег Владимирович (1977—2010) — украинский и немецкий гандболист.
 Великий, Петр Панфилович (род. 1935) — доктор философских наук, профессор, специалист по социальной философии и аграрной социологии.

География 
 Великий — остров в Мурманской области.
 Великий — мыс на берегу Кольского залива.
 Великий — бывший населённый пункт в Мурманской области.
 Великий — остров в Кандалакшском заливе Белого моря.
 Великий — остров в Княжегубском водохранилище.
 Великий — остров на реке Варзуга.
 Великий — ручей в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Нижняя Великий — река
 эпитет:
 Великие Луки, также Луки. Название города происходит от слова «лука» — излучина реки;
 Великий Новгород, официальное название до 1999 года — Новгород;
 Ростов Великий, также Ростов. Первое известное упоминание эпитета применительно к Ростову находится в Ипатьевской летописи при описании событий 1151 года;
 Великий Устюг, также Устюг.
 Великий — посёлок в Ярославле.

События 
 Великое переселение народов
 Великая хартия вольностей, чаще упоминаемая как Хартия вольностей
 Великая французская революция, обычно просто Французская революция
 Великая Отечественная война, также Отечественная война 1812 года
 Великая Октябрьская революция, чаще просто Октябрьская революция
 Великая депрессия
 Великий поход китайских коммунистов
 Великий западный раскол
 Великий трек — переселение потомков голландских колонист ов (буров) в центральные районы Южной Африки
 Великий лондонский пожар
 Великий чикагский пожар
 Великий пожар Рима
 Великий голод
 Великий перелом
 Великий межамериканский обмен
 Великий ураган 1780 года
 Великий смог 1952 года
 Великое зловоние
 Великий переполох

Вещи и понятия 
 Великая китайская стена, иногда просто Китайская стена
 Великий Шёлковый Путь, иногда просто Шёлковый Путь
 Великий чайный путь
 Великий колёсный путь
 Великий государственный хурал
 Великий канал Китая
 Великий аттрактор
 Великий баньян
 Великий сдвиг гласных
 Великая Ложа
 «Великий, могучий…»

Титулы и должности 
 Великий адмирал (Италия)
 Великий аятолла
 Великий визирь
 Великий воевода
 Великий герцог
 Великий гетман литовский
 Великий гетман коронный
 Великий дука — византийская должность
 Великий Инка
 Великий князь
 Великий коронный канцлер
 Великий коронный хорунжий
 Великий магистр ордена
 Великий Мастер
 Великий понтифик
 Великий офицер — ступень ордена
 Великий пенитенциарий
 Великий пенсионарий
 Великий подскарбий коронный
 Великий подскарбий литовский
 Великий ритор
 Великий элемозинарий
 Секретарь великий духовный

В христианстве 
 Великий Архитектор Вселенной
 Великий Архиерей — Иисус Христос
 Великий пост
 Страстная неделя: великий понедельник, великий вторник, великий четверг, великая пятница
 Вавилон великий
 Великий Бог (гимн)

Прозвания

Монархи 
Великий (, , , ,  ) — распространенное прозвище выдающихся лиц в истории, как правило, монархов.

Древний мир и античность 
 Рамсес II Великий — фараон
 Тутмос III — фараон
 Саргон Древний
 Юй Великий — один из древних мифических государей в Китае.
 Хайк I Великий (III тыс. до н. э.) — легендарный прародитель армянского народа.
 Хирам I Великий — царь тирский и библский (969 год до н. э. — 936 год до н. э.)
 Конайре Великий (I век до н. э.) — сын верховного короля Ирландии
 Кир II Великий — персидский царь
 Дарий I — персидский царь
 Тигран I Ервандид — армянский царь, правивший около 560—535 до н. э.
 Чандрагупта Маурья
 Александр Великий — эпитет Александра Македонского
 Антиох III Великий (241—187 до н. э.) — царь селевкидов
 Ганнон Великий — государственный деятель Карфагена
 Ашока — правитель империи Мауриев с 273 до н. э. по 232 до н. э.
 Митридат VI (царь Понта) (134 — 63 до н. э.)
 Митридат II (царь Парфии) (правил с 123-88 гг. до н. э.)
 Гней Помпей Великий (106 — 48 до н. э.) — римский полководец
 Ирод I Великий
 Тигран II — царь Великой Армении в 95 — 55 до н. э.
 Абгар IX Великий — армянский царь Осроены в 177—212 гг. н. э.
 Канишка I — наиболее известный царь Кушана, правивший в начале II века н. э.
 Трдат III  — армянский царь (285—330)
 Самудрагупта (335—375)
 Феодосий I Великий (346—395 гг.) — последний император единой Римской империи.
 Квангетхо — монарх Кореи
 Шапур II (ум. 379) — царь Персии
 Константин Великий, византийский император
 Юстиниан I, византийский император

Средневековье

Раннее 
 Теодорих Великий (451 — 30 августа 526) — король остготов
 Фергус I (ок. 434—501) — король Дал Риады
 Умар Великий (581—644)
 Хлотарь II (584—629)
 Пакаль (603—683) — правитель Баакульского царства майя
 Эд Великий (герцог Аквитании) (650-е — 735)
 Муктапида Лалитадитья — император-брахман Кашмира с 724 по 760 год
 Карл Великий (742/747-814)
 Эгберт (король Уэссекса) (769 /771 — 839)
 Девапала (810—850) — бенгальский правитель
 Ашот I Куропалат (ум. 826) — грузинский царь
 Ашот I ((820—890) — армянский царь
 Родри ап Мервин (ок. 820—878) — валлийский правитель
 Альфонсо III Великий (848—910) — король Астурии
 Альфред Великий (ок. 849—901) — король Англии
 Симеон I (864—927) — царь Болгарии
 Арнульф I (граф Фландрии) (885 /889-965)
 Геро I Железный (ок. 900—965) — маркграф Восточной Саксонской марки
 Ален I Великий (ум. 907) — король Бретани
 Гуго Великий (ок.897 — 956) — герцог Франции и Аквитании
 Оттон I Великий (912—972) — император Священной Римской империи
 Эд Генрих (герцог Бургундии) (ок. 946—1002)
 Болеслав I Храбрый (ок. 967—1025)
 Кнуд Великий (994 /995 —1035) — король Дании
 Григор Великий — армянский князь Хачена X века
 Бруно I Великий (925—965) — архиепископ Кёльна и герцог Лотарингии, католический святой
 Гозело I (герцог Лотарингии) (ок. 968 /973 — 1044)
 Гильом V (герцог Аквитании) (ок. 969—1030)
 Иштван I Святой (Стефан I Великий) (975—1038) — король Венгрии
 Санчо III (король Наварры) (ок. 985—1035)

Высокое 
 Давид III Куропалат — царь Тао-Кларджети (Юго-Западная Грузия)
 Раджендра I — индийский князь
 Гуго II (король Франции) «Магнус» (1007—1025)
 Фердинанд I Великий (1018—1065) — первый король Кастилии
 Малькольм III Великий Вождь (ок. 1030—1093) — король Шотландии
 Рауль IV де Вексен (ум. 1074)
 Гильом I (граф Бургундии) (ок. 1024—1087)
 Гуго Великий (граф Вермандуа) (1057—1102)
 Петар Крешимир IV — король Хорватии, правивший в 1059—1074
 Готфрид I (граф Лувена) (ок. 1060—1139)
 Рамон Беренгер III (граф Барселоны) (1082—1131)
 Тибо II (граф Шампани) (1093 −1152)
 Раджа Раджа Чола I — тамильский император
 Конрад Великий (ок. 1097—1157) — маркграф Мейсена
 Афонсу I Великий (1109—1185) — король Португалии
 Минучихр III Великий (1120—1160 гг.) — правитель государства Ширван
 Паракрамабаху I (1123—1186) — король Шри-Ланки
 Вальдемар I Великий (1131—1182) — король Дании
 Хамфри II де Богун (ум. ок. 1129) — англонормандский барон
 Лливелин ап Иорверт (ок. 1173—1240) — король Уэльса
 Матьё II де Монморанси (1174—1230)
 Педро III Арагонский
 Роже Бернар II де Фуа (ум. 1241)
 Маттео Росси Орсини (1178—1246) — римский политик, отец папы Николая III
 Альбрехт I Великий (1236—1279), герцог Брауншвейг-Люнебурга
 Рамакхамхаенг Великий (ок. 1237—1247 — 1298) — правитель королевства в Таиланде
 Менграй Великий (1239—1317) — легендарный правитель в истории Таиланда, основатель государства Ланна.
 Людовик I де Бурбон (1279—1341)
 Казимир III Великий (1310—1370) — король Польши
 Витовт (ок. 1350—1450) — князь литовский
 Тамерлан (1336—1405) — Эмир империи Тимуридов
 Жуан I (1357—1433) — король Португалии и Алгарве
 Людовик I Великий (1326—1382) — король Польши и Венгрии
 Басараб I — господарь Валахии с 1310/1319 по 1352 год
 Прокоп Голый (ок. 1380—1434) — радикальный гуситский вождь, политик и военачальник.
 Александр I Великий (1389—1443) — царь Грузии
 Хуан II Арагонский (1397—1479)
 Седжон (1397—1450) — четвёртый ван корейской династии Ли
 Антуан, Великий бастард Бургундский (1421—1504)
 Стефан III Великий (1429—1504) — господарь Молдавии
 Мехмед II (1432 −1482) — османский султан
 Ален д'Альбре (1440—1522)
 Раду Великий (? — 1508) — господарь Валахии
 Мануэл I (1469—1521)— король Португалии

 Афонсу де Албукерки «Великий Альбукерке» (1453—1515) — мореплаватель

Позднее 
 Сулейман I (1494—1566)
 Симон I (1537—1603) — царь Картли
 Акбар I Великий (1542—1605)
 Генрих IV (король Франции)
 Наресуан (1555—1605) — король Сиама
 Карл Эммануил I (герцог Савойский) (1562—1630)
 Аббас I Великий (1571—1629)
 Густав II Адольф (1594—1632) — король Швеции

Новое время 
 Людовик XIV
 Далай-лама V «Великий Пятый» (1617—1682)
 Шиваджи (1630—1680) — правитель Индии
 Нараи (1633—1688) — сиамский король
 Людовик Великий Дофин (1661—1711)
 Людовик II де Бурбон-Конде (Великий Конде) (1621—1685) — принц, полководец
 Луи Жозеф де Вандом (Великий Вандом) (1654—1712) — герцог Вандомский, французский военачальник
 Фридрих Вильгельм I (курфюрст Бранденбурга) (1620—1688) — «Великий Курфюрст»
 Карим-хан (около 1705—1779)
 Фридрих II Великий — король Пруссии
 Камеамеа I (1758—1819) — первый гавайский король
 Буддха Йодфа Чулалоке — король Сиама
 Радама I (ок. 1793 года — 1828) — первый король Мадагаскара
 Таксин (король Сиама) (1734—1782)
 Император Мэйдзи (1852—1912) — правитель Японии
 Чулалонгкорн (1853—1910) — король Таиланда
 Реза Пехлеви (1878—1944) — шахиншах Ирана

Русь и Россия 
 Владимир Святославич
 Роман Мстиславич
 Мстислав Великий

 Иван III Великий
 Пётр I Великий
 Екатерина II Великая

Династии 
 Великие Моголы
 Великие Комнины, см. Список императоров Трапезунда

Святые и деятели Церкви 
 Иустин Философ
 Антоний Великий (ок. 251—356) — раннехристианский отшельник
 Авраам Великий
 Иларион Великий (288—372)
 Дионисий Александрийский
 Пахомий Великий (ок.292-ок.346) — египетский монах
 Афанасий Великий (ок. 298—373) — один из греческих отцов церкви
 Макарий Великий (300—391) — отшельник
 Василий Великий (ок. 330—379) — отец церкви
 Пимен Великий (340 — около 450)
 Сисой Великий (ум. 429)
 Нерсес I Великий — католикос Армянской апостольской церкви в 353—373 гг.
 Арсений Великий (354—449)
 Евфимий Великий (ок. 377—473)
 Лев I (папа римский) (390—461)
 Паисий Великий (IV век)
 Онуфрий Великий (IV век)
 Феодосий Великий (преподобный) (ок. 424—529)
 Варсонофий Великий (ум. ок 563)
 Мар Бабай Великий (551—628) — видный деятель Ассирийской церкви Востока, несторианский богослов
 Григорий I (папа римский) (ок. 540—604)
 Иоанникий Великий (752—846)
 Николай I (папа римский)
 Фотий I (Патриарх Константинопольский) (810 или 820—893)
 Никон Печерский
 Вильгельм Малавальский (ум. 1157)
 Михаил Сириец (1126—1199)
 Альберт Великий (1193—1280)
 Вардан Великий (ок.1198 — 1271) — армянский историк, географ, философ, переводчик, педагог и церковно-общественный деятель
 Гертруда Великая (1256—1302)
 Герард Великий — нидерландский теолог и проповедник XIV века.

Фамилия 
 Великий, Юрий Юрьевич (род. 1980) — украинский пародист, юморист, участник студии 95 квартал, бывший участник дуэта «Братья Шумахеры».

См. также 
 
 
 
 «Минамата»

Примечания

Литература 

 
 Великий // Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»

Титулы
Эпитеты